Anka steht für:
 Anka Air, ehemalige türkische Charterfluggesellschaft mit Sitz in Istanbul
 Anka Film, türkische Filmproduktionsfirma
 Anka Haber Ajansı, türkische Nachrichtenagentur
 TAI Anka, unbemanntes Luftfahrzeug des türkischen Herstellers Turkish Aerospace Industries (TAI)
 Anka (Vorname), weiblicher Vorname

Anka ist der Familienname folgender Personen:
 Ch’aska Anka Ninawaman (* 1973), peruanische Dichterin
 El Hajj Muhammad El Anka (1907–1978), algerischer Sänger und Komponist
 Emil Anka (* 1969), ungarischer Schachspieler und -schiedsrichter
 Paul Anka (* 1941), kanadischer Sänger und Schauspieler

Anka ist Namensbestandteil folgender fiktiver Figuren:
 Arne Anka, schwedische Comicfigur
 Kalle Anka, schwedischer Name von Donald Duck

ANKA steht als Abkürzung für:
 Angströmquelle Karlsruhe, siehe ANKA (Synchrotronstrahlungslabor)
 Arbeitsgemeinschaft der niedersächsischen Kommunalarchivare

Siehe auch:
 Anca
 Angka

Abkürzung